Slišković (eingedeutscht Sliskovic) ist der Familienname folgender Personen:

 Blaž Slišković (* 1959), bosnischer Fußballspieler und -trainer
 Ivan Slišković (* 1991), kroatischer Handballspieler
 Josip Sliskovic (1901–1984), Radiopionier in Österreich
 Lino Sliskovic (* 1998), ehemaliger deutscher Kinderdarsteller
 Luka Sliskovic (* 1995), schweizerisch-österreichischer Fußballspieler
 Petar Slišković (* 1991), kroatischer Fußballspieler